DIG steht für:
 Days in Grief, eine Kölner Band
 Desmoplastisches infantiles Gangliogliom, ein kindlicher Hirntumor
 Deutsch-Indische Gesellschaft
 Deutsch-Indonesische Gesellschaft
 Deutsch-Irische Gesellschaft
 Deutsch-Israelische Gesellschaft
 Deutsch-Isländische Gesellschaft
 Deutsch-Italienische Gesellschaft
 Digoxigenin, in der Molekularbiologie
 Disseminierte intravasale Gerinnung, eine Erkrankung, siehe Disseminierte intravasale Koagulopathie
 DL Implementation Group, bzw. die von dieser Gruppe entwickelte standardisierte Schnittstelle zu Systemen von Beschreibungslogiken
 Diqing Shangri-La Airport (IATA-Code), Flughafen von Shangri-La (Dêqên) im Autonomen Bezirks Dêqên der Tibeter, China

DiG steht für:
 DiG!, Film über die Musikgruppen The Dandy Warhols und The Brian Jonestown Massacre

Dig steht für:
 Dig, Bebop-Jazz-Standard von Miles Davis, zuerst veröffentlicht auf Dig (1951)
 Dig (Band), amerikanische Rockband aus Los Angeles
 Dig (Album), Musikalbum der Rockband Heaven & Earth
 Dig, eine Comicfigur aus der Zeitschrift „Mosaik von Hannes Hegen“, siehe Digedags
 Dig (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie

dig steht für:
 dig (Software) (domain information groper), Befehl zur Abfrage von Domänennamenservern
 Digo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Digo in Kenia und Tansania

dig. steht für:
 Digesten, eine spätantike Zusammenstellung aus den Werken römischer Rechtsgelehrter

Siehe auch:
 Big Dig
 Digg
 Digger
 Alle lieben Diggy
 Dick
 Dik
 The Dig

Abkürzung